Tacna (Arizona), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Arizona
 Tacna (ciutat), ciutat del Perú a l'extrem sud del país, en una regió costanera que limita amb Xile
 Regió de Tacna, regió més meridional del Perú